Президенти-Бернардис (Минас-Жерайс) — муниципалитет в Бразилии.
 Президенти-Бернардис (Сан-Паулу) — муниципалитет в Бразилии.